

Населені пункти

Рубіж — селище у Чернігівській області Городнянському районі Лемешівська сільська рада

Рубіж — село у Вітебській області Бешенковицькому районі, Верхньокривинська сільська рада
 Рубіж — село у Вітебській області Браславському районі, Слобідківська сільська рада
 Рубіж — село у Вітебській області Поставському районі, Комайська сільська рада
 Рубіж — село у Вітебській області Сєнненському районі
 Рубіж — село у Мінській області Березинському районі, Мачеська сільська рада
 Рубіж — село у Мінській області Борисовському районі, Мойсеївщинська сільська рада
 Рубіж — село у Мінській області Логойському районі, Околовська сільська рада

Інше 
 Рубіж (1999) — роман письменників Марини та Сергія Дяченків у співавторстві із Андрієм Валентиновим та Г. Л. Олді;
 Відеоконтроль-Рубіж — апаратно-програмний комплекс контролю стану дорожнього руху на вулицях населених пунктів та автодорогах.

Див. також 
 Рубіж оборони
 Рубіжне (значення)
 Рубіж (військова справа)
 Межа (значення)